Руберовський Ксенофонт Іванович — радянський інженер-конструктор, кораблебудівник.
 Максим (Руберовський) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Полонський, вікарій Волинської єпархії.
 Руберовський Микола Олексійович — український філолог, лексикограф і педагог, автор «Словника малоруського наріччя»